Reszke (forma żeńska: Reszke/Reszkowa/Reszkówna; liczba mnoga: Reszkowie) - polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiło je 837 osób.

Znani Reszkowie

Rodzina śpiewaków, którzy wystąpili we francuskiej premierze Herodiady 
 Jan Reszke (Jean de Reszke) (ur. 14 stycznia 1850 w Warszawie) - śpiewak (tenor).
 Edward Reszke (Eduard de Reszke) (ur. 22 grudnia 1853 w Warszawie) - śpiewak (bas).
 Józefina Reszke (ur. 4 czerwca 1855 w Warszawie) - śpiewaczka (sopran).
 Jan Edmund Reszke

Czasy współczesne 
Bogumiła Reszke (ur. 1947) – wiolonczelistka
Robert Reszke (ur. 29 kwietnia 1964 w Radzyniu Podlaskim) - tłumacz z języków niemieckiego i (początkowo) angielskiego
 Radosław Reszke (ur. 17 stycznia 1977 w Sankt Petersburgu) - adwokat w Świnoujściu.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Polskie nazwiska